Лео Лайонс (; ) — американский баскетболист, играющий на позиции тяжёлого форварда.

Карьера 
Лео Лайонс играл четыре года за Университет Миссури. На драфте НБА 2009 года не был выбран, затем подписал контракт с «Хапоэль» (Иерусалим). Провел 37 игр, набирая в среднем 7 очков за восемнадцать минут за игру.

Первую половину сезона 2010/2011, он играл за «Хапоэль» (Гильбоа-Верхняя Галилея). Но вскоре вернулся на родину, где постарался пробиться в НБА, подписав контракт с «Остин Торос».

20 октября 2011 года, Лион был включен в список игроков сборной США для участия в Панамериканских играх.

В сезоне 2012/2013 Лайонс получил предложение от киевского «Будивельника». В составе украинского чемпиона Лео стал одним из лидеров, сумев дойти вместе со своим коллективом до полуфинала Еврокубка.

В августе 2013 года он подписал контракт с «Пинар Каршияка», но из-за разногласий с главным тренером вынужден был покинуть команду.

В январе 2014 года перешёл в «Нижний Новгород». В апреле у Лайонса случился рецидив старой травмы, хотя он и не принимал участие в матчах команды в Еврокубке. Ещё одно повреждение баскетболист получил на тренировке перед вылетом в Астану на первый поединок 1/8 плей-офф Единой лиги ВТБ. В мае 2014 года, по обоюдному согласию игрока и клуба, было принято решение не продолжать дальнейшее сотрудничество. Всего форвард, пришедший в «Нижний Новгород» в середине сезона, провел в составе лишь 5 матчей в Единой лиге ВТБ, в которых набирал в среднем 12,4 очка и делал 4,4 подбора.

Достижения

Клубные 
 Чемпион Украины: 2012/2013

Сборная США 
 Бронзовый призёр Панамериканских игр: 2011

Статистика

Статистика в Д-Лиге

Примечания

Ссылки 
 Eurocup Profile
 Player Bio: Leo Lyons — Missouri Tigers

Баскетболисты США
Игроки сборной США по баскетболу
Игроки БК «Хапоэль» Иерусалим
Игроки БК «Хапоэль» Верхняя Галилея
Игроки «Остин Торос»
Игроки «Дакота Уизардс»
Игроки БК «Будивельник»
Игроки БК «Каршияка»
Игроки БК «Нижний Новгород»
Игроки БК «Сеул Самсунг Тандерс»
Игроки БК «Коян Орион Орионс»